El nombre propio Juan Espino puede referirse a las siguientes personas:

 Juan Espino Reyes, beisbolista profesional dominicano.
 Juan Francisco Espino, luchador español de artes marciales mixtas.
 Juan Genaro Espino, político peruano.
 Juan Pablo Espino, político guatemalteco.